Cole Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Cole Airport (Illinois)
 Cole Airport (Nebraska)
 Cole Airport (Pennsylvania)